Lăcusteni se poate referi la:
Lăcusteni, Ialomița
Lăcusteni, Vâlcea